Евгений Перлин:
 Перлин, Евгений Исаакович — советский филолог и литературовед.
 Перлин, Евгений Михайлович (род. 1990) — белорусский телеведущий, диктор и журналист.
 Перлин, Евгений Юрьевич (род. 1947) — российский физик, сын Ю. Е. Перлина.